Le nom Mamadou Fall peut faire référence à 
 Mamadou Fall, un footballeur sénégalais né le  ;
 Mamadou Fall, un footballeur sénégalais né le .